Căbești se poate referi la:
 Localități din România: 
 Căbești, Bacău
 Căbești, Bihor, reședința comunei cu același nume
 Căbești, Hunedoara